Сім'янин — сімейний чоловік, той, хто має сім'ю; член сім'ї.

 Сім'янин () — американський драматичний фільм 1979 року.
 Сім'янин () — американський комедійно-сатиричний мультсеріал, створений 1999 року.
 Сім'янин () — фантастичний художній фільм 2000 року.
 Сім'янин () — американський драматичний фільм 2016 року.

Див. також 
 Сім'я (значення)

Примітки